l'Espinal (Santa Maria d'Oló), masia al municipi de Santa Maria d'Oló (Moianès)
 l'Espinal (Castellar de la Ribera), indret al municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 l'Espinal (Agramunt), indret al municipi d'Agramunt (Urgell)
 l'Espinal (l'Ametlla de Mar), indret al municipi de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre)
 Bassa de l'Espinal, bassa al municipi de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre)
 Ca l'Espinal (Odèn), masia al municipi d'Odèn (Solsonès)
 Ca l'Espinal (Argentona), masia al municipi d'Argentona (Maresme)
 Coll de l'Espinal, collada al municipi de Castellar de n'Hug (Berguedà)
 Creu de l'Espinal, collada entre els municipis de Vallfogona de Ripollès i de Vidrà (Ripollès)
 Font de l'Espinal (Gavet de la Conca), font al municipi de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 Font de l'Espinal (la Sénia), font al municipi de la Sénia (Montsià)
 Font de l'Espinal (Saldes), font al municipi de Saldes (Berguedà)
 Pla de l'Espinal (Sallent), indret entre els municipis de Castellnou de Bages i Sallent (Bages)
 Pla de l'Espinal (Fogars de Montclús), indret al municipi de Fogars de Montclús (Vallès Oriental)
 Pla de l'Espinal (Saldes), indret al municipi de Saldes (Berguedà)
 Serra de l'Espinal, serralada al municipi d'Agramunt (Urgell)
 Torrent de l'Espinal, curs fluvial del Bages
 Xaragall de l'Espinal, curs fluvial del Maresme